Beiser ist der Nachname folgender Personen:

 Arthur Beiser, US-amerikanischer Physiker
 Maya Beiser (* 1963), US-amerikanische Cellistin
 Rudi Beiser (* 1960), deutscher Naturheilkundler 
 Trude Jochum-Beiser (* 1927), österreichische Skirennläuferin
Siehe auch:
 Baiser
 Beisser
 Beisert